Déchristianisation sociale, processus par lequel une société se détourne du christianisme ;
 Déchristianisation politique qui, pendant la Révolution française, avait pour but d'éliminer le christianisme de la vie quotidienne en France ;
 La décléricalisation désigne la perte du rôle du clergé dans la société.

Voir aussi 
 Sécularisation | athéisme